Constantin Wilhelm Lambert Gloger (11803-1863) zoologiste allemand
 Zygmunt Gloger (1845-1910), historien polonais

Voir aussi 
 Règle de Gloger d'après le zoologiste